Os programas da Central Brasileira de Notícias listados a seguir estão ditados de acordo com a transmissão nacional, sendo que cada emissora própria transmite um noticiário local durante a manhã após o CBN em Foco (diariamente, sendo que algumas emissoras retransmitem o Jornal da CBN até às 9h) e Bem-Estar e Movimento (sábados), além de drops informativos ao longo do dia nos intervalos e em programas nacionais. Algumas emissoras usam a faixa do Estúdio CBN para a transmissão de programas locais. Até 6 de abril de 2018, o Jornal da CBN 2.ª edição era transmitido das 17h às 19h nas rádios, sendo sucedido pela A Voz do Brasil no dial enquanto que o programa se estendia na internet e canais da TV por assinatura até às 20h, exceto nos feriados nacionais. Com a flexibilização do programa governamental adotada em 9 de abril pela emissora tanto nas próprias, quanto nas afiliadas levando o mesmo a ser transmitido às 21h (exceto quando houver futebol), o noticiário passou a ir ao ar até às 20h seguido do Quatro em Campo enquanto que o CBN Noite Total passou a ter a primeira hora transmitida na internet e canais da TV por assinatura só voltando ao dial a partir da segunda hora, exceto nos feriados nacionais quando vai ao ar às 21h. A cada meia-hora, todos os dias, é transmitido o boletim Repórter CBN, trazendo as últimas notícias.

 Programas diários

Os programas exibidos às segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras no período compreendido entre 20h e 0h podem ser cancelados, por conta das transmissões do Futebol Globo/CBN. O Quatro em Campo é exibido diariamente, sempre que não houver Futebol, e as sextas é transmitido o Fim de Expediente, às 18h30, depois do Ponto Final CBN, que preenche o espaço habitual no restante da semana. E na última meia-hora das segundas, é transmitido o Lado B da Bola, programa sobre o Futebol Internacional, com o CBN Noite Total preenchendo o espaço habitual no restante da semana.

 Programas de sábado

 Programas de domingo

Alguns programas no sábado e domingo podem ser cancelados por conta das transmissões do Futebol Globo/CBN. Quando não há transmissões esportivas ou em coberturas especiais, a emissora transmite o Show da Notícia, com as notícias do dia e reportagens especiais. Em algumas ocasiões, o Show da Notícia pode ser transmitido logo após o Futebol. O horário das noites de domingo é dedicado a reexibição de conteúdos apresentados na semana, incluindo o Mundo Corporativo, CBN Sustentabilidade e  O Mundo em Meia Hora.

Transmissões esportivas 
 Futebol Globo/CBN (em cadeia com a Rádio Globo)
 Campeonato Brasileiro (séries A e B);
 Copa do Brasil;
 Campeonato Carioca (pela Globo/CBN RJ);
 Campeonato Paulista (pela CBN SP);
 Taça Libertadores da América;
 Copa Sul-Americana;
 Copa do Mundo;
 Copa América;
 Amistosos da Seleção Brasileira

Central Brasileira de Notícias
CBN